HMS „Achates” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Achatesa, bohatera Eneidy:
 HMS „Achates” – 13-działowy okręt zwodowany w 1573 roku, od 1590 roku hulk, sprzedany w 1605 roku
 HMS „Achates” – 10-działowy dwumasztowy slup (ang. brig-sloop) zwodowany w 1808 roku, rozbity w 1810 roku
 HMS „Achates” – 16-działowy dwumasztowy slup (brig-sloop), ex-francuski „Le Milan”, zdobyty w 1809 roku, sprzedany w 1818 roku
 HMS „Achates” – niszczyciel typu Acasta zwodowany w 1912 roku, sprzedany w 1921 roku
 HMS „Achates” (H12) – niszczyciel typu A zwodowany w 1929 roku, zatopiony w 1942 roku
 HMS „Achates” (P433) – nieukończony okręt podwodny typu Amphion zwodowany w 1945 roku, zatopiony jako okręt-cel w 1950 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów